«Смертный приговор» () — американский триллер по роману Эрика Романа, снятый для телевидения режиссёром Е. У. Свэкхэмером. В фильме в небольшой, но яркой роли снимался 33-летний Ник Нолти.

Сюжет 
Во время суда по обвинению в убийстве член суда присяжных Сюзан Дэвис убеждается, что подсудимый невиновен. Но страшная догадка попадает в сердце Сюзан: убийца — её муж!

В ролях 
 Клорис Личмен — Сюзан Дэвис
 Лоуренс Лакинбилл — Дон Дэвис
 Ник Нолти — Джон Хили
 Ивонна Уайлдер — Элейн Крофт
 Алан Опенхаймер — Любелл
 Уильям Шаллерт — Таннер
 Эрб Воланд — Лоуэлл Хайес

Дополнительные факты 
 Ник Нолти снялся в роли мужа-алкоголика: роль свою он словно списал со своей будущей биографии, алкоголизм и страсть к наркотикам стали его не просто хобби, но и образом жизни.
 Права на выпуск фильма в России (домашнее видео, ТВ) до 31 августа 2001 года принадлежат ООО «Калипсо».
 В соответствии с Системой возрастной классификации кинопоказа в России лента имеет категорию: «Фильм разрешен для показа зрителям, достигшим 14 лет»

Ссылки 

Фильмы-триллеры США
Телефильмы на английском языке
Телефильмы 1974 года
Телефильмы США
Фильмы о преступниках
Экранизации литературных произведений